Мехмандаров — фамилия; имеет женскую форму Мехмандарова.

 Мехмандаров, Абдул Керим Мустафа бек оглы (1854—1929) — азербайджанский врач, доктор медицины Медико-хирургической академии.
 Мехмандаров, Самед-бек Садых-бек оглы (также известный как Самет-Бек-Садык-Бек Мехмандаров; 1855—1931) — генерал от артиллерии Российской Императорской Армии.